240 км, 240-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653323
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы. Код 181441
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 063033
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 615035
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 519247
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813667
 240 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 815944